Bonate puede referirse a:

 Bonate Sopra, localidad y comuna de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía, Italia
 Bonate Sotto, localidad y comuna de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía, Italia